Pichet ist der Familienname folgender Personen:

 Claire Pichet, französische Sopranistin
 Éric Pichet (* 1960), französischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer